Kosŏng kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kosŏng-gun (kommun i Nordkorea), Kangwŏn-do, 
 Onsŏng (ort i Nordkorea), Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar